Своя́к:
 Свояк — муж старшей сестры жены (свояченицы), если таковая имеется.
 Свояк — удар в бильярде, целью которого является направить в лузу биток.
 Свояк — кран вспомогательного (локомотивного) тормоза.